Slijedi popis država po stopi plodnosti: time se ukazuje na prosječan broj rođene djece po ženi.

Metodologija 
Rangiranje po podacima UN-a se zasniva na Očekivanjima svjetskog stanovništva Ujedinjenih naroda. Podaci su iz 2006. godine za razdoblja 2000. – 2005. i 2005. – 2010., uz srednje vrijednosti. Samo države i teritoriji sa stanovništvom većim od 100.000 ili više su uključeni. Rang se temelji na podacima iz razdoblja 2005. – 2010.

Rang CIA-e se temelji na podacima CIA World Factbook. Neke države nisu uključene jer nisu bile priznate ili samostalne.

Treće rangiranje temelji se na podacima iz 2010. koje se sastavila Svjetska banka.

Prema rangu UN-a iz 2009., tri države su imale prosječnu stopu plodnosti veću od sedmero djece po ženi, jedanaest država između šest i sedam djece po ženi, trinaest država između pet i šest djece po ženi, četrnaest država između četiri i pet djece po ženi, trideset država između troje i četvero djece po ženi, a preostalih 124 država ispod troje djece po ženi. Od 20 država s najvećom stopom plodnosti, čak 17 je iz Afrike.

Europske države s najvećom stopom plodnosti su Turska, Albanija, Island, Irska i Francuska. S druge strane, europske države s najmanjom stopom plodnosti su Bjelorusija, Ukrajina, Poljska, Bosna i Hercegovina te Češka.

Države 

{| style="font-size:99%;"
|-
| width="33%" align="center" | Popis 2009. koji su objavili Ujedinjeni narodi
| width="33%" align="center" | Popis 2013. koji je objavio CIA World Factbook
| width="33%" align="center" | Popis 2011. koji je objavila Svjetska banka
|- valign="top" 
|

|
{|class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#ececec" valign=top
! Rang||Država||Stopa plodnosti  2013 est.(rođeni/ženi)
|-
| 1 ||Niger|| 7.03
|-
| 2 || Mali|| 6.25
|-
| 3 ||Somalija|| 6.17
|-
| 4 ||Uganda|| 6.06
|-
| 5 || Burkina Faso  || 6.00
|-
| 6 || Burundi  || 5.99
|-
| 7 || Zambija  || 5.81
|-
| 8 || Afganistan  || 5.54
|-
| 9 || Južni Sudan  || 5.54
|-
| 10 || Angola  || 5.49
|-
| 11 || Republika Kongo  || 5.49
|-
| 12 || Mozambik  || 5.34
|-
| 13 ||Nigerija  || 5.31
|-
| 14 || Etiopija  || 5.31
|-
| 15 || Malavi  || 5.26
|-
| 16 || Istočni Timor  || 5.22
|-
| 17 || Benin  || 5.13
|-
| 18 || Tanzanija  || 5.01
|-
| 19 || Gvineja  || 4.99
|-
| 20 || DR Kongo  || 4.95
|-
| 21 || Liberija  || 4.92
|-
| 22 || Sierra Leone  || 4.87
|-
| 23 || Sao Tome i Principe  || 4.81
|-
| 24 || Čad  || 4.80
|-
| 25 || Ekvatorska Gvineja  || 4.74
|-
| 26 || Ruanda  || 4.71
|-
| 27 || Senegal  || 4.61
|-
| 28 || Togo  || 4.58
|-
| 29 ||Gabon|| 4.52
|-
| 30 || Srednjoafrička Republika  || 4.52
|-
| 31 || Gaza  || 4.41
|-
| 32 || Gvineja Bisau  || 4.37
|-
| 33 || Madagaskar  || 4.36
|-
| 34 || Jemen  || 4.27
|-
| 35 || Eritreja  || 4.25
|-
| 36 || Mauritanija  || 4.15
|-
| 37 || Zapadna Sahara  || 4.15
|-
| 38 || Gana  || 4.12
|-
| 39 || Sudan  || 4.05
|-
| 40 || Kamerun  || 4.00
|-
| 41 || Gambija  || 3.98
|-
| 42 || Komori  || 3.93
|-
| 43 || Kenija  || 3.76
|-
| 44 || Obala Bjelokosti  || 3.73
|-
| 45 || Zimbabve  || 3.58
|-
| 46 || Irak  || 3.50
|-
| 47 || Vanuatu  || 3.47
|-
| 48 || Tonga  || 3.46
|-
| 49 || Solomonski Otoci  || 3.44
|-
| 50 || Jordan  || 3.32
|-
| 51 || Papua Nova Gvineja  || 3.31
|-
| 52 || Maršalovi Otoci  || 3.29
|-
| 53 || Filipini  || 3.10
|-
| 54 || Gvatemala  || 3.08
|-
| 55 || Belize  || 3.08
|-
| 56 || Tuvalu  || 3.06
|-
| 57 || Američka Samoa  || 3.04
|-
| 58 || Samoa  || 3.03
|-
| 59 || Nauru  || 2.98
|-
| 60 || Laos  || 2.98
|-
| 61 || Svazilend  || 2.96
|-
| 62 || Pakistan  || 2.96
|-
| 63 || Honduras  || 2.94
|-
| 64 || Zapadna Obala  || 2.91
|-
| 65 || Egipat  || 2.90
|-
| 66 || Haiti  || 2.88
|-
| 67 || Bolivija  || 2.87
|-
| 68 || Oman  || 2.86
|-
| 69 || Lesoto || 2.83
|-
| 70 || Tadžikistan  || 2.80
|-
| 71 || Alžir  || 2.78
|-
| 72 || Sirija  || 2.77
|-
| 73 || Kambodža  || 2.72
|-
| 74 || Kirgistan  || 2.71
|-
| 75 || Federalne Države Mikronezije  || 2.68
|-
| 76 || Izrael  || 2.65
|-
| 77 || Kiribati  || 2.63
|-
| 78 || Malezija  || 2.61
|-
| 79 || Kuvajt  || 2.56
|-
| 80 || Džibuti  || 2.55
|-
| 81 || Indija  || 2.55
|-
| 82 || Fidži  || 2.54
|-
| 83 ||  Bangladeš  || 2.50
|-bgcolor=eeeeff
|  || Svijet  || 2.47'|-
| 84 || Guam || 2.41
|-
| 85 || Botsvana || 2.41
|-
| 86 || Panama  || 2.40
|-
| 87 || Farski Otoci  || 2.39
|-
| 88 || Dominikanska Republika  || 2.39
|-
| 89 || Zelenortska Republika  || 2.39
|-
| 90 || Kazahstan  || 2.38
|-
| 91 || Ujedinjeni Arapski Emirati  || 2.37
|-
| 92 || Venezuela || 2.37
|-
| 93 || Nepal  || 2.36
|-
| 94 || Namibija  || 2.33
|-
| 95 || Ekvador  || 2.33
|-
| 96 || Cookovi Otoci   || 2.31
|-
| 97 || Argentina  || 2.27
|-
| 98 || Peru  || 2.25
|-
| 99 || Meksiko  || 2.25
|-
| 100 || Južnoafrička Republika  || 2.25
|-
| 101 || Gvajana  || 2.21
|-
| 102 || Burma  || 2.21
|-
| 103 || Saudijska Arabija  || 2.21
|-
| 104 || Indonezija  || 2.20
|-
| 105 || Mongolija  || 2.18
|-
| 106 || Maroko  || 2.17
|-
| 107 || Šri Lanka  || 2.15
|-
| 108 || Turkmenistan  || 2.12
|-
| 109 || Grenada  || 2.12
|-
| 110 || Turska  || 2.10
|-
| 111 || Kolumbija  || 2.10
|-
| 112 || Libija  || 2.09
|-
| 113 || Sint Maarten  || 2.09
|-
| 114 ||  Jamajka  || 2.09
|-
| 115 || Curacao   || 2.09
|-
| 116 || Grenland  || 2.08
|-
| 117 || Francuska  || 2.08
|- 
| 118 || Butan  || 2.07
|-
| 119 || Dominika  || 2.06
|-   
| 120 || Novi Zeland  || 2.06
|-
| 121 || SAD  || 2.06
|-
| 122 || Sjeverni Marijanski Otoci  || 2.05
|-
| 123 || Surinam  || 2.04
|-
| 124 || Antigva i Barbuda  || 2.04
|-
| 125 || Nikaragva  || 2.03
|-
| 126 || Nova Kaledonija || 2.02
|-
| 127 || Tunis  || 2.01
|-
| 128 || Irska  || 2.01
|-
| 129 || Paragvaj || 2.01
|-
| 130 || El Salvador  || 1.99
|-
| 131 || Sjeverna Koreja || 1.99
|-
| 132 || Bahami  || 1.97
|- 
| 133 || Francuska Polinezija || 1.97
|-   
| 134 || Bermuda   || 1.96
|-
| 135 || Otok Man (UK) || 1.95
|-
| 136 || Gibraltar (UK) || 1.93
|-
| 137 || Azerbajdžan  || 1.92
|-
| 138 || Katar  || 1.92
|-
| 139 || Kostarika  || 1.91
|-
| 140 || UK || 1.90
|-
| 141 || Sejšeli  || 1.89
|-
| 142 || Island  || 1.88
|-
| 143 ||  Vijetnam  || 1.87
|-
| 144 || Sveti Vincent i Grenadini || 1.87
|-  
| 145 || Urugvaj || 1.86
|-
| 146 || Iran  || 1.86
|-
| 147 || Kajmanski Otoci (UK)  || 1.86
|- 
| 148 || Čile  || 1.85
|-
| 149 || Aruba  || 1.84
|-
| 150 || Uzbekistan  || 1.83
|-
| 151 || Brunej  || 1.83
|-
| 152 || Bahrein || 1.83
|-
| 153 || Brazil  || 1.81
|-
| 154 || Nizozemska  || 1.78
|-
| 155 || Sveti Kristofor i Nevis  || 1.78
|-   
| 156 || Maldivi  || 1.78
|-
| 157 || Mauricijus  || 1.78
|-
| 158 || Sveta Lucija  || 1.78
|- 
| 159 || Norveška  || 1.77
|-
| 160 || Američki Djevičanski Otoci  || 1.77
|-
| 161 || Luksemburg   || 1.77
|- 
| 162 || Australija  || 1.77
|-
| 163 || Wallis i Futuna  || 1.77
|-
| 164 || Libanon  || 1.75
|-
| 165 || Angvila  (UK)  || 1.75
|-
| 166 || Finska  || 1.73
|-
| 167 || Danska  || 1.73
|-
| 168 || Palau || 1.72
|- 
| 169 || Trinidad i Tobago  || 1.71
|-
| 170 || Turks i Caicos Otoci (UK)  || 1.70
|-
| 171 || Lihtenštajn  || 1.69
|- 
| 172 || Barbados  || 1.68
|-
| 173 || Švedska  || 1.67
|-
| 174 || Jersey  (UK)  || 1.66
|-
| 175 || Tajland  || 1.66
|-
| 176 || Belgija  || 1.65
|-
| 177 || Portoriko  || 1.64
|-
| 178 || Rusija  || 1.61
|-
| 179 || Makedonija  || 1.59
|-
| 180 || Kanada  || 1.59
|-
| - || EU  || 1.58
|-
| 181 || Sveta Helena, Ascension i Tristan da Cunha  (UK)  || 1.57
|-
| 182 || Saint Pierre i Miquelon   || 1.55
|-
| 183 || Moldova  || 1.55
|-
| 184 || Kina  || 1.55
|-
| 185 || Guernsey  (UK)  || 1.54
|-
| 186 || Malta || 1.53
|-
| 187 || Švicarska || 1.53
|-
| 188 || Monako  || 1.51
|-
| 189 || Portugal  || 1.51
|-
| 190 || Albanija  || 1.49
|-
| 191 || Španjolska  || 1.48
|-
| 192 || San Marino  || 1.48
|-
| 193 || Bjelorusija  || 1.46
|-
| 194 || Gruzija  || 1.46
|-
| 195 || Cipar  || 1.46
|-
| 196 || Kuba  || 1.46
|-
| 197 || Hrvatska  || 1.45
|-
| 198 || Estonija  || 1.45
|-
| 199 || Bugarska  || 1.43
|-
| 200 || Njemačka  || 1.42
|-
| 201 || Austrija  || 1.42
|-
| 202 || Srbija  || 1.41
|-
| 203 || Italija  || 1.41
|-
| 204 || Mađarska  || 1.41
|-
| 205 || Grčka  || 1.40
|-
| 206 || Armenija  || 1.39
|-
| 207 || Slovačka  || 1.39
|-
| 208 || Japan  || 1.39
|-
| 209 || Andorra  || 1.37
|-
| 210 || Latvija  || 1.34
|-
| 211 || Slovenija  || 1.32
|-
| 212 || Poljska  || 1.32
|-
| 213 || Rumunjska  || 1.31
|-
| 214 ||Češka  || 1.29
|-
| 215 || Ukrajina  || 1.29
|-
| 216 || Montserrat  (UK)  || 1.28
|-
| 217 || Litva  || 1.28
|-
| 218 || Bosna i Hercegovina || 1.25
|-
| 219 || Južna Koreja || 1.24
|-
| 220 || Britanski Djevičanski otoci  (UK) || 1.24
|-
| 221 || Hong Kong (Kina)  || 1.11
|-
| 222 || Tajvan  || 1.11
|-
| 223 || Macau (Kina) || 0.93
|- 
| 224 || Singapur  || 0.79
|}
|

|}Bilješka: jedina država koja nije uključena u ovaj popis je Vatikan''.

Izvori

	 
Demografija